Cet article donne les résultats du deuxième tour de la zone Asie pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Format 
Au deuxième tour, les six vainqueurs du premier tour sont rejoints par les trente-quatre autres pays classés de la  à la  de la zone Asie suivant le classement FIFA  de juin 2019. Ces quarante nations sont réparties en huit groupes de cinq équipes chacun. Au sein de chaque groupe, les équipes s'affrontent toutes en matchs aller-retour. Les huit premiers et les quatre meilleurs deuxièmes se qualifient pour le troisième tour.

Tirage au sort 
Le tirage au sort est effectué le  au siège de l'AFC, à Kuala Lumpur, en Malaisie.Les équipes ont au préalable été réparties dans cinq pots suivant l'ordre du classement FIFA de juin 2019 (place mentionnée entre parenthèses dans le tableau suivant).

Les huit groupes de cinq (A, B, C, D, E, F, G, H) sont composés d'une équipe de chaque pot, tirée au sort .

Changement de dates 
En raison de la pandémie de Covid-19 sévissant dans le monde, le calendrier a été sérieusement perturbé. Ainsi, les quatre dernières journées de chaque groupe n'ont pas pu se dérouler aux dates initialement prévues. Dans un premier temps, les matchs qui devaient se jouer les 26 et  ont été décalés aux 8 et  et ceux qui devaient avoir lieu les 4 et , aux 12 et . Mais le , toujours en raison de la pandémie de Covid-19, la FIFA et l'AFC annoncent un nouveau report de tous les matchs à 2021. Le , la FIFA autorise la tenue le 4 décembre de la rencontre entre le Qatar et le Bangladesh (groupe E), seul match du deuxième tour qui sera finalement disputé au cours de l'année 2020. En mars 2021, un match du groupe D et deux matchs du groupe F peuvent avoir lieu. Finalement l'ensemble des rencontres où journées restant à jouer dans tous les groupes peuvent se dérouler entre le 28 mai et le 15 juin 2021.

Résultats

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Groupe E 

|}

Groupe F 

|}

Groupe G 

|}

Groupe H 

|}
Le , l'AFC annonce le retrait de la Corée du Nord des éliminatoires ; les craintes liées à la pandémie de Covid-19 seraient à l'origine de ce forfait, à l'instar du forfait du pays pour les Jeux olympiques de 2020. La FIFA et l'AFC prennent alors la décision de mettre à jour le classement du groupe sans comptabiliser les résultats des cinq matchs disputés par la Corée du Nord depuis le début de ce  tour.

Classement des deuxièmes 
Les quatre (si le Qatar ne termine pas dans les deux premiers de son groupe) ou cinq meilleurs deuxièmes accèdent au troisième tour. Afin de les déterminer, un classement comparatif des deuxièmes de groupe est établi en prenant en compte leurs résultats contre les premier, troisième, et quatrième de leur groupe. Les résultats contre le cinquième n'ont pas été pris en compte puisque, à la suite du forfait de la Corée du Nord, le groupe H s'est trouvé réduit à 4 équipes. Les lettres désignant les différents groupes sont précisées entre parenthèses.

|}
Le Qatar, qualifié d'office pour la Coupe du monde, a remporté le groupe E, se qualifiant ainsi pour le troisième tour de qualification de la Coupe d’Asie. Le résultat du Qatar libère ainsi une cinquième place qualificative à un deuxième de groupe.

Annexes

Notes

Références 

Asie 2